Bernschneider ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Bernschneider (* 1976), deutscher Autor, Regisseur und Fotograf
 Florian Bernschneider (* 1986), deutscher Betriebswirt und Politiker (FDP)